Сезон 2019/2020 для футбольного клуба «Реал Мадрид» считается 116-ым в своей истории, а также 89-ым в Примере — высшем дивизионе в системе футбольных лиг Испании.

Команда

Тренерский штаб

Текущий состав 

Статистика выступлений в официальных матчах приведена по состоянию на 7 августа 2020 года.Источники: Real Madrid C.F. и Scoresway.

Трансферная кампания

Пришли в клуб 

Вернулись из аренды

Ушли из клуба 

1 «Реал Мадрид» не воспользовался опцией выкупа игрока у «Эспаньола» за 7,5 млн евро, что было прописано в контракте, и теперь получит 50 % от суммы его трансфера в третий клуб.

Ушли на правах аренды

Предсезонные и товарищеские матчи

Участие в турнирах

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика

Результаты по турам

Матчи 

Время начала матчей:UTC+2:00 — до 27 октября 2019 года и с 29 марта 2020 годаUTC+1:00 — c 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года

Суперкубок Испании

Кубок Испании

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Реал Мадрид»

2019/2020
Реал Мадрид